Marchantiopsida  Cronquist, Takht. & W.Zimm.  é um das três classes de hepáticas que integram a divisão Marchantiophyta. São plantas embriófitas não vasculares produtoras de esporos, embora seja frequente a reprodução assexuada por fragmentação ou gemas.

Descrição
Gametófito taloso ou foliáceo, com gametóforos (talos modificados que produzem os gametângios) masculinos (anterídeos) e femininos (arquegónios).

Como todas as briófitas não apresentam caules, folhas e raízes verdadeiras.

Sistemática e filogenia
A classe apresenta 5 ordens, repartidas por duas subclasses, agrupando cerca de 500 espécies.

 Blasiidae He-Nygrén et al. 2006
 Blasiales Stotler & Crandall-Stotler 2000
 †Treubiitaceae Schuster 1980
 Blasiaceae von Klinggräff 1858
 Marchantiidae Engler 1893 sensu He-Nygrén et al. 2006
 Neohodgsoniales Long 2006
 Neohodgsoniaceae Long 2006
 Sphaerocarpales Cavers 1910
 Monocarpaceae Carr ex Schelpe 1969
 Riellaceae Engler 1892
 Sphaerocarpaceae Heeg 1891
 Lunulariales Long 2006
 Lunulariaceae von Klinggräff 1858
 Marchantiales Limpricht 1877
 Marchantiaceae Lindley 1836 
 Aytoniaceae Cavers 1911  [Rebouliaceae; Grimaldiaceae]
 Cleveaceae Cavers 1911  [Sauteriaceae]
 Monosoleniaceae Inoue 1966 
 Conocephalaceae Müller ex Grolle 1972 
 Targioniaceae Dumortier 1829 
 Wiesnerellaceae Inoue 1976 
 Dumortieraceae Long 2006 
 Monocleaceae Frank 1877  
 Oxymitraceae Müller ex Grolle 1972 
 Ricciaceae Reichenbach 1828 
 Corsiniaceae Engler 1892  [incl. Exormothecaceae Müller ex Grolle 1972]
 Cyathodiaceae Stotler & Crandall-Stotler 2000

Com base em recentes trabalhos de genética molecular é possível apresentar as relações filogenéticas entre as diversas ordens e famílias no seguinte cladograma:

Galeria

Ligações externas

 Informações e fotos

Marchantiophyta